A Shotgun Wedding – cortometraggio del 1920 diretto da Fred C. Fishback (Fred Hibbard)
A Shotgun Wedding – cortometraggio del 1931 diretto da William Watson

Pagine correlate 
 Shotgun Wedding